

Дани сећања 

570-е пне.